Gobivenator mongoliensis es la única especie conocida del género extinto Gobivenator de dinosaurio terópodo trodóntido, que vivió a finales del  período Cretácico, hace 72 millones de años durante el Campaniense, en lo que es hoy  Asia.

Descripción 
Gobivenator es un trodóntido, un grupo de pequeños maniraptores gráciles, parecidos a las aves. Todos los trodóntidos tienen muchas características únicas del cráneo, como dientes muy próximos entre sí en la mandíbula inferior y una gran cantidad de dientes. Los trodóntidos tienen garras falciformes y manos rapaces y algunos de los más altos cocientes de encefalización no aviar, lo que significa que fueron avanzados en su comportamiento y tenían agudos sentidos.
 
Gobivenator posee dos autapomorfias, o rasgos únicos, que lo diferencian de todos los trodóntidos conocidos. Los huesos parietales están fusionados con un extremo anterior en punta, y una fosa se encuentra en el hueso surangular de la mandíbula, en frente del foramen posterior surangular. Otros rasgos son autapomorfias potenciales: la constitución grácil de las tres ramas postorbitales y el alargamiento de los cheurones superiores. Gobivenator tenía una longitud corporal de aproximadamente 160 centímetros, siendo comparable a Saurornithoides en tamaño. El cráneo de Gobivenator muestra una alargada fenestra maxilar y un proceso anterior del lacrimal que es mucho más largo que el proceso supraorbital, rasgos que son típicos de los trodóntidos. Gobivenator provee información detallada de muchos aspectos de la apenas estudiada anatomía de los Troodontidae, incluyendo la morfología del palatal, apoyando la cercana relación con los dromeosáuridos y las aves basales, como Archaeopteryx. Parece que en la línea que condujo a los Avialae basales el hueso pterigoideo del palatino se volvió más alargado, muestra que la sutura pterigopalatina se vio reducida. Aun cuando el cráneo de Gobivenator es acinético, este ya posee condiciones previas para la evolución posterior de la cinesis craneal en las aves, como la pérdida del hueso epipterigoide y un área reducida de contacto entre los huesos del paladar.

Descubrimiento e investigación 
Sus fósiles se han encontrado en rocas que datan del Campaniense en la formación Djadochta en el centro del desierto de Gobi, Mongolia. Solo abarca a una especie, Gobivenator mongoliensis, conocida a partir de un individuo representado por el más completo espécimen de un trodóntido del Cretácico Superior conocido. Gobivenator fue nombrado y descrito originalmente por Takanobu Tsuihiji, Rinchen Barsbold, Mahito Watabe, Khishigjav Tsogtbaatar, Tsogtbaatar Chinzorig, Yoshito Fujiyama y Shigeru Suzuki en 2014 y la especie tipo es Gobivenator mongoliensis. El nombre del género se deriva del desierto de Gobi en donde se halló al holotipo, y venator que significa "cazador" en latín. El nombre de la especie se refiere a su aparición en Mongolia, con el sufijo latino -ensis que significa "proveniente de".

Gobivenator se conoce del holotipo MPC-D 100/86, un esqueleto articulado y casi completo que incluye el cráneo, alojado en el Centro Paleontólogico Mongol en Ulán Bator, Mongolia. El cráneo de MPC-D 100/86 está en su mayor parte sin distorsiones y bien preservado, solo careciendo de la punta del hocico, mientras que al resto del esqueleto le faltan solo las vértebras cervicales medias, los huesos de las extremidades anteriores localizados bajo la articulación del codo, algunos huesos de las patas y la mayoría de la gastralia. Fue descubierto por una expedición mongol-japonesa en la localidad Dzamin Khond de la Formación Djadokhta en el desierto de Gobi, que data de la etapa del Campaniense, hace aproximadamente 72 millones de años.

Clasificación 
La posición filogenética de Gobivenator fue explorada por Tsuihiji et al. en 2014 usando la matriz publicada por Gao et al. en 2012, una versión levemente modificada del análisis de Xu et al. en 2011. La matriz resultante incluye a 91 celurosaurios y taxones externos los cuales fueron codificados con 363 rasgos morfológicos. Se encontró que Gobivenator es un trodóntido avanzado, cercanamente relacionado con otros trodóntidos del Cretácico Superior como Saurornithoides y Zanabazar de Mongolia, y Troodon de Norteamérica.

Filogenia 
El cladograma a continuación muestra la posición filogenética de Gobivenator entre los Troodontidae siguiendo este análisis.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Troodontidae
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico
Animales extintos descritos en 2014